

Biografia 
Venceslao era l'ultimo figlio di Sobeslao I e di Adelaide d'Ungheria e fratello di Sobeslao II, appartenente alla dinastia di Přemyslidi. Duca di Olomouc e di Brno, venne esiliato dal duca Federico di Boemia nel 1179. Successivamente con la morte del duca Corrado II e dopo 13 anni di esilio tornò in Boemia succedendo al duca defunto. Governò solo per tre mesi poiché venne deposto da suo cugino Ottocaro I. Provando a fuggire dal imperatore Enrico VI, venne catturato ed imprigionato dal margravio di Lusazia, dove morì.

Ascendenza

Altri progetti 

Duchi di Boemia
Přemyslidi